Сборная Украины по футболу:

 Сборная Украины по футболу — национальная сборная Украины по футболу.
 Молодёжная сборная Украины по футболу — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 21 года и младше.
 Юношеская сборная Украины по футболу:
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 20 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 20 лет и младше.
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 19 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 19 лет и младше.
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 18 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 18 лет и младше.
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 17 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 17 лет и младше.
 Юношеская сборная Украины по футболу (до 16 лет) — команда, в составе которой могут выступать футболисты Украины в возрасте 16 лет и младше.
 Женская сборная Украины по футболу — женская национальная сборная.